Олена Степанівна Коссак, до шлюбу Возняк (нар. 12 травня 1985, Львів) — українська психологиня, підприємиця, громадська та культурна діячка, художня керівниця етно-експериментального гурту Ойкумена, керівниця Центру бізнес-тренінгів та психологічного консультування Ля Телепате́.

Експертка і бізнес-тренерка з кризового менеджменту, стратегічного маркетингу, управління нематеріальними активами, управління персоналом, психології управління, психології особистості, психотерапевтка.

Життєпис 
Народилась та виросла у м. Львові в інтелігентній сім'ї.

В 2002 році закінчила СЗШ №49 із золотою медаллю.

В 2005 — ІППТ при НУ "ЛП", отримавши диплом бакалавра маркетингу з відзнакою.

В 2006 — інститут економіки і менеджменту НУ "ЛП", отримавши диплом магістра з маркетингу і логістики з відзнакою.

Навчалася в аспірантурі 2006-2007 рр (не закінчила).

В 2021  — інститут права, психології та інноваційної освіти НУ "ЛП", отримавши диплом магістра з психології.

Мешкає у Львові.

Чоловік — Маркіян Коссак, син письменниці Ева Гата.

Виховує трьох дітей.

Шлях музики 
У віці 4 років вперше почула бандуру по телебаченню, і одразу зачарувалась неповторним звуком. В 6 років потрапила на навчання у Школу кобзарського мистецтва «Дзвіночок» під керівництвом Володимира Дичака, відомого вчителя, котрий виростив та навчив мистецтву гри на бандурі не одне покоління музикантів. Протягом десяти років участі у капелі брала участь у міжнародних фестивалях і концертах, виступала на «великих» і «малих» сценах по усій Україні та за її межами (Польща, Німеччина, Франція, Бельгія). Паралельно Олена опанувала інші музичні інструменти — сопілку, гітару, фортепіано, барабани (ударні інструменти). Тип співочого голосу - лірико-драматинче сопрано.

Співала та грала на гітарі у рок-гурті «Fata Morgana» (2000-2002 роки), де зробила свої перші кроки у написанні музики.

Співала також у кількох хорових колективах (сопрано), під час навчання на економічному факультеті грала у народній капелі бандуристок Національного університету «Львівська політехніка», де теж з багаторазово гастролювали у Польщі, Угорщині, Чехії.

Стажувалась на посаді звукорежисера студії «Мелос» (Львів) - озвучування концертів, телеефірів, звукозапис міжнародних проєктів Україна — Німеччина.

Проте, цього було недостатньо для творчої самореалізації. Тому, у 2011 році заснувала етно-гурт «Ойкумена», в якому змогла повністю зайнятись музичними імпровізаціями — незвичним поєднанням акустичних інструментів, різними манерами вокалу, а також реалізувати себе, створюючи музику, не лише акустичну, а й електронну.

Олена Коссак вперше серед бандурних гуртів втілила незвичне поєднання бандури і джембе в Ойкумені. А презентація проекту була на Великдень 2011 року в Шевченківському гаю у Львові.

Станом на 2022 рік Олена Коссак записала три сольні альбоми ("Sympozium" (2007), ("Ніч-День" (2008), "Morgana-Tribute to 2011")), а також п'ять для гурту "Ойкумена":

 «Чи ти мене любиш?!», 2012 рік.
 «День сонцестояння», 2014 рік.
 «Фіміам», 2015 рік.
 «Мить», 2018 рік.
 «Калейдоскоп» (збірник всіх пісень, написаних на вірші Ліни Костенко), 2019 рік.

А на пісні з репертуару гурту "Ойкумена" знято десять офіційних відеокліпів.

Шлях підприємництва 
Перший свій бізнес, архітектурну компанію «Конструктив», співвласницею та комерційною директоркою якої є по нині, заснувала і розвивала паралельно працюючи в.о. директора консалтингової компанії ПП «УкрЄвроІнтеграція» (2008-2009 рр) та заст. директора ПП «Видавництво «БаК» (2009-2010 рр).

Станом на 2022 року в АК "Конструктив" працює понад 30 працівників зі всієї країни по трьох напрямках: інженери-конструктори, архітектори та дизайнери.

На 2020-2021 рр "Конструктив" — лідер Львівщини по сумарно сплачених податків в галузі надання інженерно-архітектурних послуг.

Олена Коссак є засновницею, керівницею та тренеркою консалтингово-тренінгового центру з управління нематеріальними активами та психологічного консультування «Ля Телепате». З 2014 щороку/щопівроку з проводить сезони бізнес-треннігів. Читає практичні семінари-практикуми по напрямках управління персоналом, менеджменту, маркетингу. Проводить індивідуальні заняття з Клієнтами до досягнення позитивного результату.

Центр "Ля Телепате" відвідує понад 100 слухачів тренінгів, та понад 30 юридичних осіб обслуговується — щороку.

Шлях психології 
Інтерес до психіки людини Олена проявляла зі шкільних часів, навчалась психологічній в студії Львівській Обласній Малій Академій Наук.

У 2015 році проводила ряд психологічних тренінгів для учасників АТО.

У 2021 році стала членкинею Асоціації нейропсихологів України.

Восени 2022 року на базі центру з управління нематеріальними активами та психологічного консультування «Ля Телепате» з колегами (нейропсихолог, проф.Богдан Ткач, психоаналітик-практик Павло Думанський, лікар-психіатр Ольга Боженко) склали освітню програму і провели інноваційний курс «Ля Телепате — теорія, практика, психотерапія» з ухилом у потреби воєнного часу, для подальшого надання допомоги населенню в час війни та післявоєнний час.

Громадська та культурна діяльність 
Громадянська позиція Олени Степанівної представлена її життєвим кредо, першими рядками вірша Володимира Сосюри:

Основною ідеєю Олени Коссак, яку вона пропагує - це патріотична позиція усіх учасників українського суспільства, про які, у тій чи іншій формі, у всіх публічних зустрічах, у інтерв'ю чи виступах називає:
 у підприємництві (на прикладі мети тренінгового центру "Ля Телепате") - Українська Держава зможе досягнути максимального соціально-економічного розвитку, якщо буде розвиненмй малий і середній бізнес;
 у музиці - українці визнають та прославляють народну музику, тому, що музика є універсальною мовою спілкування, і нею можна донести усьому світові цінності та нелегку історію украіїського народу;
 у консультуванні - зцілення особистості, здобуття ідентичності українця через відновлення безперервності пам'яті предків та піклування про благополуччя наступних поколінь, адже зі страшними наслідками радянського тоталітаризму непрожиті травми доведеться виправляти не одному поколінню.

На її думку усі державні інституції та бізнес повинні керуватись гуманістичними та екологічними принципами, щоб кожен українець на свому місці почувався безпечно та захищено, а Україна - однією із економічно та соціально найрозвиненіших країн світу.

Етно-гурт «Ойкумена» неодноразово брав участь у патріотичних волонтерських акціях, починаючи від Майдану і по сьогодні. Гурт "Ойкумена" – незмінний учасник рекреаційної програми “Genesis” для військових, які повернулися з зони АТО на сході України.

Проект "Автомайдан - Допомога" 
Подружжя Коссаків спільно із іншими небайдужими під час Революції гідності зорганізували громадський рух „Автомайдан-Допомога“, основною ціллю якого була допомога у вигляді збору коштів для покривання збитків автомібілістам, активістам та автомайданівцям, яким пошкодили чи знищили автомобілі невідомі найманці від тодішньої злочинної влади.

Повномасштабне вторгнення в Україну 
З 25.04.2022 систематично вела прямі ефіри психологічної підтримки із власних акаунтів в соціальних мережах.

З березня по червень 2022 року надавала психологічну допомогу в прихистках по Львову людям, які змушені були тікати від війни.

Працювала у програмі психологічної підтримки фонду Ukraine Neds You для всіх людей, хто потребував допомоги у період війни.

Активна позиція і діяльність Олени все більше почала приваблювати пресу.

В березні 2022 року американський актор та благодійник Лієв Шрайбер прибув до Львова та одразу включився у волонтерську роботу.

Лієв поспілкувався з українською психологинею Оленою Коссак. Темою зустрічі була психологічна робота у межах американського проєкту, яким керує фонд Ukraine Needs You. Лієв Шрайбер написав пост в інстаграмі про проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You та закликав українців звертатись по допомогу до психологів, не розв'язувати проблеми самотужки. І також зазначив, що українці дуже героїчна нація, проте закликав українців звертатись до психологів."Це Олена Коссак. Вона працює терапевтом у некомерційній організації Ukraine Needs You, яка займається виключно збиранням грошей для надання рішень у галузі психічного здоров'я всім українцям, які постраждали від війни", –  розповів актор. 

Дещо про Олену Коссак в дописі професора Богдан Ткача "Антикризова діяльність центру Ля Телепате у період війни".

Під час війни працює також одним з психологів громадської організації “Жіночі перспективи”  (керівник Любов Максимович).

Освіта 

З 2019 року і далі, щороку є головою Державної екзаменаційної комісії в ІППТ при НУ "ЛП" для випускників.

Олена Коссак, авторка книжки-вказівника по розвитку своєї справи на ринку «Клієнтоорієнтованість та ринковий успіх підприємства», була презентована в березні 2020 року. Описує основні прийоми та методики боротьби за успіх в умовах ринкового середовища та сучасних ринкових викликів. У кожному розділі є домашнє завдання для досягнення кращого ефекту та закріплення викладеного матеріалу. Книга цікава для підприємців та власників малого, середнього бізнесу, управлінців всіх ланок, а також тих, хто цікавиться сучасними реаліями українського бізнесу – викладачів, студентів ВНЗ економічних спеціальностей або тих хто тільки задумується над тим, щоб відкрити власну справу.

Посилання 

 Сторінка Олени Степанівни на Facebook
 Веб-сайт Центру Ля Телепате́ 
 Веб-сайт архітектурної компанії "Конструктив"
 Веб-сайт гурту "Ойкумена"
 Youtube-канал гурту Ойкумена
 Youtube-канал Центру Ля Телепате

Інтерв'ю та статті 

 Олена Коссак в переліку відомих особистостей, випускників Центру творчості дітей та юнацтва Галичини - https://ctdug.lviv.ua/about/history/
 Декілька фактів про Олену з Ойкумени - http://oikoumena.com/band
 Гурт «Ойкумена»: Синтез Української Гармонійності та африканської ритмічності (ФОТО, ВІДЕО), інтерв'ю  - https://www.032.ua/news/345966/gurt-ojkumena-sintez-ukrainskoi-garmonijnosti-ta-afrikanskoi-ritmicnosti-fotovideo
 "Музика, що тяжіє до коренів", стаття - http://ukrainka.org.ua/node/4036
 "Дев’ятирічний львів’янин написав листа Ліні Костенко", стаття - https://www.032.ua/news/496027/devatiricnij-lvivanin-napisav-lista-lini-kostenko-foto
 "Понад 100 львів’ян публічно вибачилися перед Ліною Костенко", стаття - http://bukvoid.com.ua/events/ukraine/2011/02/15/221334.html
 "ГРОШІ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ: ГРАНТОВА ПРОГРАМА ВІД МОМ", стаття - https://bc-club.org.ua/news/bc-club/groshi-na-rozvytok-vlasnogo-biznesu-grantova-programa-vid-mom.html
 Елена Коссак: «По вере вашей будет дано», інтерв'ю - https://caprice-lifestyle.com/index.php/inside-the-issue/kossak
 "Як заснувати архітектурне бюро без мільярдів у кишені: інтерв’ю з Оленою та Маркіяном Коссак" - https://24tv.ua/business/yak-zasnuvati-arhitekturne-byuro-bez-milyardiv-kisheni-intervyu_n1770852
 «Дні їдишу та міжкультурного діалогу», стаття - https://m.day.kyiv.ua/ru/article/kultura/dni-yidishu-ta-mizhkulturnogo-dialogu
 "Відверта Розмова з Роксоланою Токарською / Олена Коссак", відеоінтерв'ю - https://www.youtube.com/watch?v=3SOIRXB7yBw
 "Олена Коссак. Homo Empathicus: як не уподібнитись злу проти якого боремось /Літня бавовна" інтерв'ю в подкаст-передачі - https://soundcloud.com/olyga-telipsyka/olena-kossak-homo-empathicus-yak-ne-upodbnitis-zlu-proti-yakogo-boremos-ltnya-bavovna
 "Лієв Шрайбер у Львові: актор закликав українців не боятися звертатися до психологів", стаття - https://kino.24tv.ua/liyev-shrayber-lvovi-aktor-zaklikav-ukrayintsiv-ne-boyatisya_n1958275
 "Для нашої психіки найгірше тільки починається", і нтерв'ю на ТРК Перший" - https://youtu.be/MuL3NMGyhKM 
 "Працюємо 24/7: як команда «Ля Телепате» допомагає українцям під час війни''", стаття - https://novyny.online.ua/pratsyuemo-247-yak-komanda-lya-telepate-dopomagae-ukrayintsyam-pid-chas-viyni_n850438/
 "Інший погляд” з Ольгою Телипською в ефірі Радіо Перше, інтерв'ю - https://soundcloud.com/user-2462259/yak-emotsonuvati-shchob-ne-porushiti-krimnalniy-kodeks-olena-kossak

Джерела 

Народились 12 травня
Бандуристки
Українські музикантки
Жінки в бізнесі
Українські психологи
Українські маркетологи
Співачки Львова
Жінки в музиці
Українські вегетаріанці
Музикантки